Cette page contient les pages d'homonymie de Château Gaillard, Château-Gaillard et Château de Gaillard

Lieux 

 Château-Gaillard, commune française de l'Ain ;
 Château Gaillard, commune de Cugny, dans l'Aisne ;
 Château Gaillard,  cité de la commune du Moule en Guadeloupe aussi appelé en créole (langue locale) gkartel ou gaya ;
 Château Gaillard, une montagne culminant à  dans les îles Kerguelen ;
 Château Gaillard, quartier de la ville de Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne ;
 Château Gaillard, village situé sur la commune de Thiers, dans le Puy-de-Dôme.

Édifices 
Château Gaillard, Château-Gaillard ou Château de Gaillard peut désigner :
 Château-Gaillard, château Renaissance à Amboise ;
 Château-Gaillard, lieu-dit de Epiry dans la Nièvre ;
 Château Gaillard, château à Forest-Montiers ayant appartenu à la famille Gaillard ;
 Château de Gaillard, situé sur la commune de Gaillard (Haute-Savoie) ;
 Château Gaillard, forteresse médiévale en ruine qui se situe aux Andelys dans le Vexin normand ;
 Château Gaillard, commune de Montmirail (Marne), ouvrage de fortification du quartier bas de la ville (quartier dit de la Juiverie) ;
 Château-Gaillard, ancien hôtel particulier de la ville de Vannes ;
 Château Gaillard, château disparu à Villeurbanne.

Homonymie de monument
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France